Государственный зоологический охотничий заказник "Лангурский" — заказник площадью 16 тысяч гектар в Сосьвинском городском районе Свердловской области. Заказник организован 29 декабря 1980 года для сохранения и повышения численности охотничьих ресурсов. К природному комплексу заказника относятся лось, медведь, бобр, куница, ондатра, рысь, колонок, глухарь, тетерев и др.

Примечания 

Заказники Свердловской области